Щекутьево:
 Щекутьево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ведерковский сельсовет.
 Щекутьево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Комьянский сельсовет.